Salzwedel steht für:

 Salzwedel, Kreisstadt in Sachsen-Anhalt
 Altmarkkreis Salzwedel, Landkreis in Sachsen-Anhalt
 Kreis Salzwedel, ehemaliger Landkreis in der DDR
 Landkreis Salzwedel, ehemaliger Landkreis in Sachsen-Anhalt vor 1945
 Verwaltungsgemeinschaft Salzwedel-Land, ehemaliger Zusammenschluss von neun Gemeinden im Altmarkkreis Salzwedel
 Bahnhof Salzwedel
 Burg Salzwedel
 KZ Salzwedel
 Salzwedel (Meteorit), einen 1985 nahe dem gleichnamigen Ort in Sachsen-Anhalt niedergegangenen Meteoriten
 Salzwedel, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Drozdówko (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Salzwedel ist der Familienname folgender Personen:
 Carl-Georg Salzwedel, deutscher Journalist, Radiomoderator und Nachrichtensprecher
 Heiko Salzwedel (1957–2021), deutscher Radsporttrainer
 Helmut Salzwedel (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Jaczo von Salzwedel (um 1180–1249), erster Graf von Gützkow
 Jürgen Salzwedel (1929–2020), deutscher Rechtswissenschaftler

 Senno Salzwedel (* 1959), deutscher Gewichtheber

Siehe auch:
 Saltzwedel
 Soltwedel